Кальбиты:
 Кальбиты — династия арабских эмиров, управлявшая Сицилийским эмиратом с 948 по 1062 год.
 Кальбиты — йемениты, группа арабских племён в Южной Аравии.